Croom kan avse:

Geografi 
 Croom, Irland – ort i Republiken Irland
 Croom, Maryland – ort (CDP) i Maryland, USA
 Croom, New South Wales – ort i New South Wales, Australien